Sturmtruppen bzw. Sturmtrupp bezeichnet:

 im militärischen Bereich einen Verband bzw. eine Angriffsformation der Infanterie, siehe Sturmbataillon und Stoßtrupp
 eine italienische Comicserie, siehe Die Sturmtruppen
 die Verfilmungen der italienischen Comicserie, siehe Sturmtruppen (Film) und Sturmtruppen II
 die Jungmannorganisation Sturmtrupp des Liechtensteiner Heimatdienstes
 eine Rechtsrock-Band aus der Schweiz, siehe Sturmtruppen Skinheads
 ursprünglicher Name der Aachener Extreme-Metal-Band Truppensturm
 eine fiktive Armee in Star Wars (zu Beginn auch Klonkrieger)

Siehe auch:
 Sturmtrupp-Pfadfinder, eine 1926 gegründete Pfadfinderorganisation